Ashleigh Barty era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel marzo 2022.

Aryna Sabalenka ha sconfitto in finale Elena Rybakina con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Iga Świątek (quarto turno)
  Ons Jabeur (secondo turno)
  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Caroline Garcia (quarto turno)
  Aryna Sabalenka (Campionessa)
  Maria Sakkarī (terzo turno)
  Cori Gauff (quarto turno)
  Dar'ja Kasatkina (primo turno)
  Veronika Kudermetova (secondo turno)
  Madison Keys (terzo turno)
  Paula Badosa (ritirata)
  Belinda Bencic (quarto turno)
  Danielle Collins (terzo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Anett Kontaveit (secondo turno)

  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Ljudmila Samsonova (secondo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (terzo turno)
  Barbora Krejčíková (quarto turno)
  Martina Trevisan (primo turno)
  Elena Rybakina (finale)  Zhang Shuai (quarto turno)  Viktoryja Azaranka (semifinale)  Marie Bouzková (primo turno)  Elise Mertens (terzo turno)  Irina-Camelia Begu (secondo turno)  Amanda Anisimova (primo turno)  Zheng Qinwen (secondo turno)  Karolína Plíšková (quarti di finale)  Kaia Kanepi (primo turno)  Jil Teichmann (secondo turno) Wildcard 

  Kimberly Birrell (secondo turno)  Jaimee Fourlis (primo turno)  Olivia Gadecki (secondo turno)  Talia Gibson (primo turno)  Storm Hunter (primo turno) 
  Diane Parry (primo turno) 
  Taylor Townsend (secondo turno) 
  Moyuka Uchijima (primo turno) 

 Ranking protetto 

  Jaqueline Cristian (primo turno)  Sofia Kenin (primo turno)  Kristína Kučová (primo turno)  Karolína Muchová (secondo turno)  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)  Nadia Podoroska (secondo turno)  Evgenija Rodina (primo turno)
  Laura Siegemund (terzo turno) 
  Patricia Maria Țig (primo turno) 
  Markéta Vondroušová (terzo turno) 
  Zheng Saisai (ritirata) 

 Qualificate 

  Sára Bejlek (primo turno)  Cristina Bucșa (terzo turno)  Clara Burel (secondo turno)  Brenda Fruhvirtová (primo turno)  Arianne Hartono (primo turno)  Séléna Janicijevic (primo turno)  Polina Kudermetova (primo turno)  Eva Lys (primo turno)  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno) 
  Katherine Sebov (primo turno) 
  Oksana Selechmet'eva (primo turno) 
  Diana Šnaider (secondo turno) 
  Lucrezia Stefanini (secondo turno) 
  Lesja Curenko (primo turno) 
  Coco Vandeweghe (primo turno) 
  Katie Volynets (terzo turno) 

 Lucky losers 

  Léolia Jeanjean (primo turno)  Elizabeth Mandlik (primo turno)''

  Laura Pigossi (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2023